Aquiles Medeiros (Rio de Janeiro, 30 de julho de 1925 — Rio de Janeiro, 12 de setembro de 1971) foi um compositor e passista brasileiro. Era irmão do músico Élton Medeiros.  Desde menino compôs músicas e liderou pequenos blocos carnavalescos.

Discografia 
 Boêmio sofredor (c/ Aguinaldo da Cuíca)
 Pedra no meu caminho (c/ Raul Marques e Estanislau Silva)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Carnaval do Rio de Janeiro
Músicos afro-brasileiros